Stephanus ist der Name von:

 Stephanus (* ca. 1 n. Chr.; † ca. 36/40 n. Chr.), erster christlicher Märtyrer
 Stephanos von Byzanz (lat. Stephanus Byzantinus), spätantiker griechischer Grammatiker
 Stephan von Muret (frz. Étienne de Muret, auch Stephan von Thiers oder Stephan von Grandmont, lat. Stephanus de Mureto, Stephanus Thiernensis oder Stephanus Grandimontensis; * wohl 1044; † 1124), französischer Mönch 
 Stephanus von Nicäa († um 304?), Bischof von Reggio Calabria
 Stephanus (Goldschmied), römischer Goldschmied, 1. Jahrhundert n. Chr.

Stephanus ist der (latinisierte) Familienname folgender Personen:

 Heinrich Stephanus (1843–1895), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Henricus Stephanus, französischer Buchdrucker des 15. und 16. Jahrhunderts
 Hermann Stephanus (1827–1899), deutscher Politiker (DHP), Mitglied im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Konrad Stephanus (1907–1987), deutscher Offizier

 Willy Stephanus (* 1991), namibischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stefan, Stephanos (weitere Personen gleichen Namens in deutscher bzw. griechischer Schreibweise)
 Stephanskirche, Stephanus-Paginierung
 Heiliger Stephan